

Топоніми
Основні:
 Хіросіма
 Префектура Хіросіма
 Острів Хіросіма
 Хіросімська затока
Похідні:
 Кіта-Хіросіма
Кіта-Хіросіма (Хіросіма)
Кіта-Хіросіма (Хоккайдо)
 Хіґасі-Хіросіма

Інше 
Хіросіма-хан
Хіросімський університет
Хіросіма (книжка)

Астероїд 
 2247 Хіросіма — астероїд у Сонячній системі.